Buist kan som auktorsförkortning betyda:

 George Buist
 Robert Buist

Robotskapade auktorsförkortningar